Mjasnikov je priimek več osebnosti:

 Aleksander Fjodorovič Mjasnikov (Александр Фёдорович Мясников) (1886-1925) - revolucionar, partijski delavec in državnik.
 Ivan Stepanovič Mjasnikov (Иван Степанович Мясников) (1912-1941) - heroj Sovjetske zveze
 Jevgenij Aleksandrovič Mjasnikov (Евгений Александрович Мясников) (1920-1991) - heroj Sovjetske zveze
 Mihail Ivanovič Mjasnikov (Михаил Иванович Мясников) (1922-2005) - ruski tankovski častnik in heroj Sovjetske zveze.